Borja es un nombre masculino, apellido y topónimo en español.

De origen devocional, refleja el culto a San Francisco de Borja, jesuita español. La familia Borja (o Borgia) era originaria de la localidad de Borja, en Aragón, de la que toma su apellido.

Cabe señalar que este nombre es gráficamente idéntico a Боря (Borja), un nombre hipocorístico ruso del nombre Boris.

Borgia 
 Casa de Borja o Borgia, familia de origen valenciano influyente en el mundo durante la época del Renacimiento

Nombres masculinos
Apellidos